L'Air d'un oubli est un court-métrage français réalisé par Olivier Fély-Biolet, sorti en 2016.

Fiche technique 
 Titre : L'Air d'un oubli 
 Titre international : Maxence & Clara
 Réalisation : Olivier Fély-Biolet
 Scénario : Olivier Fély-Biolet
 Production : VIGO Films
 Direction de la photographie : Xavier Dolléans
 Pays d'origine : 
 Format : couleurs
 Genre : court métrage
 Durée : 15 minutes
 Date de sortie : 2016

Distribution 
 Jean-Claude Deret : Maxence
 Marina Vlady : Clara
 Fabrice Trojani : Maxence jeune (voix)

Festivals 
 2017 : Kiev International Short Film Festival
 2016 : International Festival of Cinema Motivational, Rostov
 2016 : Festival international du court-métrage de Lille - Talents en court
 2017 : Festival Ciné Poème de Bezons - Coup de cœur
 2017 : Festival international du court métrage de Clermont-Ferrand - Marché
 2017 : Festival européen du film court de Brest - Marché 
 2017 : Festival du film court de Saint-Pierre de la Réunion
 2017 : Festival des courts en hiver de Porto-Vecchio

Autour du film 
Le film a été tourné dans la Villa du Châtelet, à Choisy-au-Bac (Oise).

Notes et références

Liens externes 
 

Film français sorti en 2016
Court métrage français